Huludao (forenklet kinesisk: 葫芦岛; traditionel kinesisk: 葫蘆島; pinyin: Húludǎo; Wade-Giles: Húlu-tǎo) eller Jinxi (officielt navn til 1994, men stadig i brug om selve byen) en by på præfekturniveau i provinsen Liaoning i det nordlige Kina. Præfekturet har et areal på 10,415 km2 og en befolkning på 	2.787.032 mennesker (2007).

Administrative enheder 
Bypræfekturet Huludao har jurisdiktion over 3 distrikter (区 qū), et byamt (市 shì) og 2 amter (县 xiàn).

Eksterne henvisninger 

Bypræfekturer i Liaoning

sr:Хулудао